ZKE – Zamojska Korporacja Energetyczna SA
 ZKE – Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w PRL
 ZKE – Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (wydawnictwo)